Сюзі Маккі Чарнас (англ. Suzy McKee Charnas; нар. 22 жовтня 1939, Нью-Йорк, США) — американська письменниця.
 Аріель Чарнас, Аріель Ноа Чарнас (англ. Arielle Noa Charnas, нар. 13 червня 1987 року) — американська фешн-блогерка та інфлуенсер.